Холлидей () — английская фамилия. Известные носители:
 Холлидей, Гэбриэл Сопринье (более известный под псевдонимом Slim Burna; род. 1988) — нигерийский музыкант, певец, рэпер и музыкальный продюсер.
 Холлидей, Дженнифер (род. 1960) — американская певица и актриса, лауреат двух премий «Грэмми».
 Холлидей, Джуди (1921—1965) — американская актриса, лауреат премии «Оскар» за 1950 г.
 Холлидей, Док (1851—1887) — американский зубной врач, один из наиболее известных ганфайтеров Дикого Запада.
 Холлидей, Маркус (род. 1937) — английский биатлонист, участник зимних Олимпийских игр 1968 года.
 Холлидей, Полли (род. 1937) — американская актриса и комедиантка, лауреат «Золотой глобуса».
 Холлидей, Роб (род. 1979) — американский музыкант, играющий в жанре метала.
 Холлидей, Фредерик (1828—1899) — американский юрист и политик, 38-й губернатор Вирджинии.

См. также 
 Holiday
 Холидей
 Халлидей